Bagnoli kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bagnoli di Sopra, kommun, Veneto, Provincia di Padova, 
 Bagnoli (ort i Italien, Toscana), Provincia di Grosseto, 
 Bagnoli (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Benevento, 
 Bagnoli, Neapel, stadsdel i Neapel,  
 Bacoli, ort, Kampanien, Provincia di Napoli, 

Robotskapade Italienförgreningar